Евгения Петровна Антипова (19 октября 1917, Торопец, Псковская губерния — 27 января 2009, Санкт-Петербург) — советская российская художница, живописец, график, член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР).

Биография 
Евгения Петровна Антипова родилась 19 октября 1917 года в городе Торопец Псковской губернии в семье железнодорожного служащего. В 1928 г. вместе с родителями переехала в Самару. Увлечение рисованием привело её в 1934 г. в изостудию П. Краснова.

В 1935 г., окончив 10 классов средней школы, Антипова приехала в Ленинград поступать на подготовительные курсы при Всероссийской Академии Художеств, но не прошла по конкурсу. Через год она была допущена к экзаменам на первый курс Института живописи, скульптуры и архитектуры, но по собственному признанию, считая себя плохо подготовленной («на экзамене нужно было написать обнажённую модель, а я никогда не писала»), держать экзамены побоялась и ограничилась экзаменом на подготовительные курсы. Экзамен выдержала, но была переведена в 5-й класс Средней художественной школы, где проучилась три года.

В 1939 г. Антипову без экзаменов приняли на первый курс живописного факультета Института живописи, скульптуры и архитектуры, где она занималась у педагогов Семёна Абугова, Петра Белоусова, Александра Зайцева, Генриха Павловского, Александра Осмёркина, Владимира Малагиса, Александра Сегала, Ивана Степашкина, Бориса Фогеля, Глеба Савинова. В том же 1939 году Евгения впервые участвовала во Всесоюзной молодёжной художественной выставке в Москве, показав эскиз своей работы «Валерий Чкалов среди молодёжи». Эскиз был напечатан в седьмом номере журнала «Юный художник» за 1939 год.

Война застала Евгению Антипову на летней практике в Закарпатье, откуда ей пришлось добираться в Ленинград с последними эшелонами. Вскоре, 28 июля 1941 года Евгения Антипова вышла замуж за Якова Лукаша, студента 4 курса монументального отделения института. Призванный в Красную Армию, он погиб на фронте в мае 1942 года.

Евгения Антипова оставалась в блокадном Ленинграде до конца февраля 1942 года. Состояла в отряде МПВО, была награждена медалью «За оборону Ленинграда». 20 февраля 1942 г. вместе с Академией художеств эвакуировалась по Дороге жизни через Ладогу из блокадного города на Большую землю, а затем в Новосибирск. Работала на торфоразработках, надомницей на фабрике, инспектором отдела по делам искусств Горисполкома, директором Дома Народного творчества. Участвовала в выставках новосибирских художников. В 1944 году была принята в члены Новосибирского отделения Союза Советских Художников.

В 1945 г. Антипова возвратилась в Ленинград и в 1950 окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина по мастерской Б. В. Иогансона, дипломная работа — картина «А. Жданов в ленинградском Дворце Пионеров». В том же 1950 году была принята кандидатом в члены Ленинградского Союза советских художников, а в 1953 году по рекомендации Виктора Орешникова, Бориса Иогансона и Александра Зайцева была переведена из кандидатов в члены Союза Художников.

Творчество 
После окончания института в 1950—1956 годах Евгения Антипова преподаёт живопись и композицию в Ленинградском художественно—педагогическом училище на Таврической улице. Одновременно работает творчески в технике масляной живописи и акварели, пишет пейзажи, натюрморты, жанровые композиции. С 1950 года постоянно участвует в выставках, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. Среди её излюбленных тем — цветущий яблоневый сад, крымский пейзаж, натюрморт в интерьере и экстерьере. Среди известных произведений 1950-х и начала 1960-х годов, показанных на выставках, работы «Практические занятия» (1953), «Гурзуф утром», «Море в Гурзуфе» (обе 1954), «Натюрморт» (1957), «На даче» (1958), «Табаки» (1959), «У Петропавловской крепости» (1960), «Ирисы», «Полевой букет» (обе 1960), натюрморты «Фрукты на веранде» (1960) и «Полевые цветы» (1961), «Цветы и фрукты» (1960), «Яблоня» (1962), «Завтрак на траве» (1963), «Утренний завтрак» (1963), «Девушка в саду» (1964) и другие. Они дают представление о диапазоне возможностей и направлении творческих поисков художницы, тяготевшей к выражению своего индивидуального мироощущения в темах, не претендующих на исчерпывающий охват явлений.

Впервые широко творчество Евгении Антиповой было показано в 1967 году на совместной выставке с художником Виктором Тетериным (мужем Евгении Антиповой) и скульптором Кирой Суворовой в залах Ленинградского Союза Художников. В 1988 и 1999 годах состоялись её совместные выставки с В. Тетериным в ЛОСХ и ЦВЗ «Манеж». Антипова была участницей известных выставок «одиннадцати» (1972) и девяти (1976) ленинградских художников, а также выставки 26-ти ленинградских и московских художников (1989). В 1989—1992 годах работы Антиповой были представлены на выставках и аукционах русской живописи L' Ecole de Leningrad во Франции.

В 1960-е годы Евгения Антипова пробует себя в серии портретов. К наиболее удачным следует отнести работы «Девушка из Переславля» и «Официантка» (обе 1964). В них своеобразно проявилась утончённая культура созерцания, присущая лучшим произведениям художницы.

С конца 1960-х ведущими жанрами в творчестве Антиповой стали натюрморт в интерьере и экстерьере, а также пейзаж. Сложившийся стиль живописи отличают несколько условные рисунок и композиция, интерес к проблемам передачи колорита и световоздушной среды. В некоторых произведениях заметно влияние художника Виктора Тетерина, ученика А. А. Осмёркина. Среди наиболее известных произведений этого периода, показанных на выставках, работы «Дворик в Гавани», «Южный натюрморт» (обе 1968), «Виноградная беседка» (1968), «Окно. Настурции», «Романтический пейзаж» (обе 1968), «Оливы» (1969), «Тюльпаны на окне» (1970), «Сосны», «Окраина Васильевского острова» (обе 1973), «Натюрморт в саду. Весна» (1974), «Натюрморт с васильками и хлебом» (1975), «Балкон» (1977), «Натюрморт с красной бутылкой» (1979), «Солнечный день» (1982), «Натюрморт с испанским кувшином» (1985), «Черёмуха в цвету» (1989), «Яблоня в цвету» (1997) и другие.

В натюрмортах Евгения Антипова всё чаще предпочитает открытую композицию, помещая столик с букетом цветов или книгой в уголок сада, среди ветвей цветущей яблони или черёмухи. Лучшие её произведения этого особого лирико-синтетического жанра — например, «Полдень» (1982), «Натюрморт. Цветущая ива, каллы, нарциссы» (1984) — воспринимаются как образы совершенного мира, в котором человек обретает гармонию с окружающей природой и в своей душе. Эту главную тему своего творчества художница продолжала до конца жизни.

Скончалась Е. П. Антипова 27 января 2009 года в Санкт-Петербурге на 92-м году жизни. Похоронена  близ Петербурга, рядом с могилой мужа В. К. Тетерина. 

Произведения Е. П. Антиповой находятся в собрании Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, в музеях и частных собраниях в России, Франции, Германии, Италии, США и других странах.

Примечания

Галерея

Выставки 
{{Hider|title = Основные выставки с участием Евгении Петровны Антиповой|title-style = text-align: left; color: black; background-color: lavender; font-weight: bold; |content-style = color: black; background-color: ghostwhite; text-align: left; |hidden=1 |content =  
 1952 год (Ленинград): Выставка произведений ленинградских художников 1952 года.
 1954 год (Ленинград): Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1954 года.
 1955 год (Ленинград): Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1955 года.
 1957 год (Ленинград): 1917—1957. Юбилейная выставка произведений ленинградских художников 1957 года.
 1960 год (Ленинград): Выставка произведений ленинградских художников 1960 года в залах ЛОСХ.
 1960 год (Ленинград): Выставка произведений ленинградских художников 1960 года в Государственном Русском музее.
 1961 год (Ленинград): Выставка произведений ленинградских художников 1961 года.
 1962 год (Ленинград): Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1962 года.
 1964 год (Ленинград): «Ленинград». Зональная выставка произведений ленинградских художников 1964 года.
 1965 год (Ленинград): Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1965 года.
 1969 год (Ленинград): Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1969 года.
 1972 год (Ленинград): По родной стране. Выставка произведений ленинградских художников 1972 года.
 1975 год (Ленинград): Выставка произведений художников-женщин Ленинграда 1975 года.
 1975 год (Ленинград): Наш современник. Зональная выставка произведений ленинградских художников 1975 года.
 1976 год (Москва): Ретроспективная выставка «Изобразительное искусство Ленинграда» 1976 года.
 1977 год (Ленинград): Выставка произведений ленинградских художников 1977 года, посвящённая 60-летию Великого Октября.
 1980 год (Ленинград): Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года.
 1991 год, (Париж): Выставка «Русские художники».
 1992 год, (Париж): Выставка «Санкт-Петербургская школа».
 1994 год (Санкт-Петербург): Выставка «Этюд в творчестве ленинградских художников 1940—1980-х годов» в Мемориальном музее Н. А. Некрасова.
 1995 года (Санкт-Петербург): Выставка «Лирика в произведениях художников военного поколения. Живопись. Графика» в Мемориальном музее Н. А. Некрасова.
 1997 год (Санкт-Петербург): Памяти учителя. Выставка петербургских художников — учеников мастерской А. А. Осмёркина в Мемориальном музее Н. А. Некрасова.
 1997 год (Санкт-Петербург): Выставка «Связь времён. 1932—1997. Художники — члены Санкт-Петербургского Союза художников России» в ЦВЗ «Манеж».
 1999 год (Санкт-Петербург): Выставка Евгении Антиповой и Виктора Тетерина в ЦВЗ «Манеж».
}}

 Источники 
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1954 года. Каталог. Л., Изогиз, 1954. С.7.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1955 года. Каталог. Л., ЛССХ, 1956. С.7, 27.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1956 года. Каталог. Л., ЛССХ, 1956.
 1917 — 1957. Выставка произведений ленинградских художников. Каталог. Л., Ленинградский художник, 1958. С.8.
 Передвижная выставка произведений ленинградских художников. Каталог. Мурманск, ЛССХ, 1957.
 Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1963. С.7.
 Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1961. С.8.
 Выставка произведений ленинградских художников 1961 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1964. С.8.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1962 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1962. С.7.
 Ленинград. Зональная выставка 1964 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1965. С.8.
 Каталог весенней выставки произведений ленинградских художников 1965 года. Л., Художник РСФСР, 1970. С.7.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1969 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1970. С.7.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т.1. М., Искусство, 1970. С.165.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1971 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1972. С.7.
 По родной стране. Выставка произведений художников Ленинграда. 50 Летию образования СССР посвящается. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1974. С.9.
 Каталог произведений художников Российской Федерации, переданных в дар организациям и учреждениям культуры (1963—1971 гг.). М., СХ РСФСР, 1972. С.10.
 Каталог выставки одиннадцати ленинградских художников. Л., Художник РСФСР, 1976.
 Выставка произведений художников-женщин Ленинграда. 1975 год. Л., Художник РСФСР, 1979. С.11.
 Наш современник. Зональная выставка произведений ленинградских художников 1975 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1980. С.11.
 Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки. Л., Художник РСФСР, 1976. С.14.
 Выставка произведений ленинградских художников, посвященная 60-летию Великого Октября. Л., Художник РСФСР, 1982. С.11.
 Справочник членов Союза художников СССР. Т.1. М., Советский художник, 1979. С.50.
 Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1983. С.9.
 Петербург — Петроград — Ленинград в произведениях русских и советских художников. Каталог выставки. Л., Художник РСФСР, 1980. С.124.
 Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Т.5. 1954—1958 гг. М., Советский художник, 1981. С.10, 25, 126, 142, 281, 385, 420.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. Л., Художник РСФСР, 1987. С.7.
 Выставка произведений 26 ленинградских и московских художников. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1990. С.14-15, 47.
 L' Ecole de Leningrad. Catalogue. Paris, Drouot Richelieu. 1990, 11 Juin. Р.136-137.
 Charmes Russes. Catalogue. Paris, Drouot Richelieu. 1991, 15 Mai. Р.64.
 Peinture Russe. Catalogue. Paris, Drouot Richelieu. 1991, 18 Fevrier. Р.7,54-55.
 Peinture Russe. Catalogue. Paris, Drouot Richelieu. 1991, 26 Avril. Р.7,18-19.
 ECOLE DE SAINT-PETERSBOURG : catalogue / ARCOLE / Etude Gros-Delettrez. — Paris: Drouot Richelieu, 13 Mars, 1992. — INDEX 142 à 144.
 Этюд в творчестве ленинградских художников. Выставка произведений. Каталог. СПб., 1994. С.3.
 Лирика в произведениях художников военного поколения. Выставка произведений. Каталог. СПб., 1995. С.3.
 Петербургские музы. Выставка. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. СПб., 1995.
 Памяти учителя. Выставка петербургских художников — учеников мастерской А. А. Осмеркина. СПб., 1997. С.3,5.
 Связь времен. 1932—1997. Художники — члены Санкт-Петербургского Союза художников России. Каталог выставки. СПб., 1997. С.282.
 Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 — 1980s. London, Izomar Limited, 1998.
 Русская деревня. Выставка произведений петербургских художников. Живопись. Графика. СПб., 1998.
 Евгения Антипова, Виктор Тетерин. Живопись. Графика. СПб., 1999.
 Художники круга 11-ти. Из коллекции Николая Кононихина. СПб, 2001. С.3.
 Художники — городу. Выставка к 70-летию Санкт-Петербургского Союза художников. Каталог. СПб., Петрополь, 2003. С.26, 178.
 Мастера советской живописи. Аукцион № 5. СПб., 18 февраля 2005. С.16-17.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — СПб.: НП-Принт, 2007.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. СПб., Первоцвет, 2007. С.61-62.
 А. В. Данилова. Группа одиннадцати как художественное явление в изобразительном искусстве Ленинграда 1960—1980 годов.//Общество. Среда. Развитие. Научно-теоретический журнал. № 3, 2010. С.160-164.
 Мочалов Л. Группа «Одиннадцати» // Художник Петербурга. 2000, нояб.-дек. (№ 5) — 2002, июль-авг. (№ 9).
 Стерлигов В. Выступление на выставке одиннадцати на Охте(1972). / Experiment/Эксперимент: Журнал русской культуры. № 16: Шестнадцать пятниц: Вторая волна ленинградского авангарда. Издание подготовила Елена Спицына: В 2-х ч. LA (USA), 2010. Ч.1. С.246-248.
 Ленинградская школа живописи. Очерки истории. СПб: Галерея АРКА, 2019.

 См. также 
 Полдень (картина Антиповой)
 Список живописцев Ленинградского Союза художников
 Ленинградский Союз художников
 Список выставок ленинградских художников
 Пейзажная живопись в изобразительном искусстве Ленинграда

 Ссылки 

 Евгения Петровна Антипова на сайте «Неизвестный соцреализм. Поиски и открытия»''
 Евгения Антипова. Биография и творчество
 Ленинградская школа живописи. Очерк истории.
 Хронология Ленинградской школы живописи.

Родившиеся в Торопецком уезде
Ученики Семёна Абугова
Художники СССР
Художники России
Художники-пейзажисты России
Художники-пейзажисты СССР
Мастера натюрморта России
Мастера натюрморта СССР
Художницы СССР
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Акварелисты
Художники-портретисты СССР
Художники-портретисты России
Художники-соцреалисты СССР
Выпускники Санкт-Петербургского художественного лицея
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Санкт-Петербургского Союза художников